Василий Михайлович Морозов:
 Морозов, Василий Михайлович (1910—1988) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Василий Михайлович (1918—1991) — артиллерист, Герой Советского Союза.